Илюшин, Алексей:
 Илюшин, Алексей Максимович (1980) — российский шахматист.
 Илюшин, Алексей — советский дзюдоист.